Calc je anglická zkratka pro kalkulačku (calculator). Může znamenat:

 LibreOffice Calc – tabulkový procesor z balíku LibreOffice
 OpenOffice.org Calc – tabulkový procesor z balíku OpenOffice
 VisiCalc – první tabulkový procesor pro osobní počítače